

Geografia
 La Vendue-Mignot – comune francese di 244 abitanti situato nel dipartimento dell'Aube

Persone
 Bernard Mignot (1948) – ex tennista belga
 Étienne Mignot (1698-1771) – teologo francese
 Eudoxe-Irénée-Edouard Mignot (1842-1918) –  arcivescovo cattolico francese
 Jean-Pascal Mignot (1981) – ex calciatore francese
 Louis Rémy Mignot (1831-1870) – pittore statunitense
 Marie Louise Mignot (1712-1790) – letterata e musicista francese

Altro
 Ospedale André Mignot – centro ospedaliero universitario sito a Le Chesnay